Dicranopselaphus är ett släkte av skalbaggar. Dicranopselaphus ingår i familjen Psephenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Dicranopselaphus